King of the Ring 2010 è stata la diciannovesima edizione dell'omonimo torneo di wrestling organizzato dalla WWE.

Il torneo si è svolto tra il 15 novembre e il 29 novembre 2010, con la finale che si è disputata durante la puntata di Raw al Wells Fargo Center di Filadelfia.

Struttura del torneo 

2010
Wrestling nel 2010